Владимир Павлович Тарасов: Тарасов, Владимир Павлович (род. 1938) — советский и украинский оперный певец.
 Тарасов, Владимир Павлович (род. 1948) — советский и российский инженер-металлург, лауреат Государственной премии СССР.